В Соединённых Штатах Америки насчитывается 5 округов с названием Лайон ():
 округ Лайон — штат Айова,
 округ Лайон — штат Канзас,
 округ Лайон — штат Кентукки,
 округ Лайон — штат Миннесота,
 округ Лайон — штат Невада.